Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2008 () проводился в городе Виннипег (Манитоба) c 8 по 16 марта 2008 года. Турнир проводился в 79-й раз. В Манитобе чемпионат проводился в 7-й раз, в Виннипеге — в 5-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2008, который проходил в апреле 2008 в городе Гранд-Форкс (штат Северная Дакота, США).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (23-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (для команды скипа Кевина Мартина это была 3-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Гленн Ховард).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−6.

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

Статистика после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейк 
14 марта, 19:30

Плей-офф

Четвертьфиналы 
3-я команда против 4-й

14 марта, 15:00

1-я команда против 2-й

14 марта, 20:00

Полуфинал 
15 марта, 13:30

Финал 
16 марта, 17:30

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2008 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Gerry Adam

 Scotty Harper Award
(Приз имени Скотти Харпера за лучшую публикацию о кёрлинге)
 Jim Henderson, журналист SWEEP Magazine, за лучшую историю о кёрлинге, опубликованную в 2007 году (получил приз во второй раз — ранее получал в 2007)

 Paul McLean Award
(Приз имени Пола Маклина за лучшее освещение чемпионата в СМИ)
 Denis Lavoie, телережиссёр телеканала CBC-TV Sports 

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
(Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве)
  Джон Моррис

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве web.archive.org по состоянию на 2 мая 2010)
 Страница чемпионата на сайте Ассоциации кёрлинга Канады
 Soudog's Curling History Site - 2008 TIM HORTONS BRIER

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2008
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2008
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2008

2008
Спортивные соревнования в Виннипеге
Спорт в Канаде в 2008 году
Март 2008 года